HMS Prince Albert'' — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії, названих на честь принwа Альберта Саксен-Кобург-Готсьного, чоловіка королеви Вікторії.

 HMS Prince Albert —  гвинтовий 91-гарматний корабель 2-го рангу. В процесі будівництва перейменований на «HMS Princess Royal». На службі протягом 1853-1867 років. Розібраний у 1872 році.
 HMS Prince Albert (1864) — корабель берегової оборони. На службі протягом 1864-1899 років.

 HMS Prins Albert (1941)''' — десантний корабель. На службі протягом 1941-1946 років.

Кораблі ВМС Великої Британії